Il doppio del torneo di tennis Cidade de Vigo 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lars Übel e Jan Vacek che hanno battuto in finale Guillem Burniol-Teixido e Jose-Antonio Sanchez-De Luna 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Lars Übel /  Jan Vacek (Campioni)
 Marcel Granollers /  David Marrero (quarti di finale)

 Gianluca Bazzica /  Diego Junqueira (primo turno)
 Gabriel Moraru /  Adrian Ungur (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cidade de Vigo 2005